Oszkár (1799–1859) svéd királyi herceg, I. Oszkár néven svéd király, XIV. Károly János svéd király fia
Oszkár (1829–1907) svéd királyi herceg, II. Oszkár néven svéd király, I. Oszkár svéd király fia
Oszkár (1859–1953) svéd királyi herceg, Gotland hercege, II. Oszkár svéd király fia
Oszkár (2016– ) svéd királyi herceg, Skåne hercege, Viktória svéd trónörökösnő fia